Сё:
 Сё — рюкюский аристократический род, монаршая династия рюкюского государства.
 Сё Син (1465—1526) — правитель королевства Рюкю, третий в линии второй династии Сё.
 Сё Тай (1843—1901) — девятнадцатый и последний ван государства Рюкю второй династии Сё.
 Сё — музыкальный инструмент.
 Сё — традиционная мера объёма в Японии.